Метью Шнайдер (,  12 червня 1969, Нью-Йорк) — колишній американський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду США.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1986 року.

1987 року був обраний на драфті НХЛ під 44-м загальним номером командою «Монреаль Канадієнс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 24 років, захищав кольори команд «Монреаль Канадієнс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Лос-Анджелес Кінгс», «Детройт Ред-Вінгс», «Анагайм Дакс», «Атланта Трешерс», «Ванкувер Канакс» та «Фінікс Койотс».

Загалом провів 1405 матчів у НХЛ, включаючи 116 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну США на Кубку світу 2004 (7 матчів, 2 голи), на зимових Олімпійських іграх у Нагано 1998 та Турині 2006.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1996, 2003.
 Володар Кубка світу — 2004.
 Міжнародний єврейський спортивний зал слави — 2014.
 Хокейний зал слави США — 2015.

Статистика

Посилання 
 

Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2006
Володарі Кубка Стенлі
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Анагайм Дакс»
Хокеїсти «Атланта Трешерс»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Фінікс Койотс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Монреаль Канадієнс»
Спортсмени з Коннектикуту
Спортсмени з Нью-Джерсі
Спортсмени зі штату Нью-Йорк